Szwajcaria:
 Glarona – włoska nazwa kantonu Glarus
 Glarona – włoska nazwa miasta Glarus

Inne:
 (1687) Glarona – planetoida